Il singolare del torneo di tennis Timișoara Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Victor Hănescu che ha battuto in finale Santiago Ventura 7-62, 6-3.

Teste di serie 

 Santiago Ventura (finale)
 Jan Mertl (primo turno)
 Marcel Granollers (quarti di finale)
 Victor Crivoi (secondo turno)

 Jan Minar (quarti di finale)
 Daniel Brands (quarti di finale)
 Michael Ryderstedt (secondo turno)
 Victor Hănescu (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Timișoara Challenger 2007